Franklin Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin Historic District (Louisiana), ID-Nr. 82000458
 Franklin Historic District (Michigan), ID-Nr. 69000070
 Franklin Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 84003583
 Franklin Historic District (Tennessee), ID-Nr. 72001254
 Franklin Historic District (Virginia), ID-Nr. 85000988
 Franklin Historic District (West Virginia), ID-Nr. 86000773

Siehe auch:
 Franklin Boulevard Historic District
 Franklin Square Historic District